Nemzetőrség
 Nemzetőrség, félkatonai szervezet általában
 Nemzetőrség, az 1848-as 12 pont és az 1848. évi 22. törvény alapján létrehozott félkatonai szervezet
 1918-as Nemzetőrség
 Nemzetőrség, a szovjet megszállók ellen küzdő szervezet az 1956-os forradalom idején

Nemzetőr
 Nemzetőr (újság) 1956-os alapítású nyugati emigráns magyar sajtótermék

hasonló
 Nemzeti Őrsereg, 2007 tavaszán alakult, a Magyar Gárdával és a Jobbikkal szövetséges, jobboldali, félkatonai szervezet